Vlaštovka může být:

 zpěvný pták z čeledi vlaštovkovití a české rodové jméno pro několik druhů, např.:
 vlaštovka obecná – hojný druh i v Česku
 vlaštovka bělokostřecová – jihoamerický druh
 vlaštovka pestrá – americký druh
 vlaštovka skalní – žije v jižní Evropě, Asii a Africe

 druh břehule, např:
 břehule skalní, známá též jako vlaštovka pohorská

dětská hračka
 papírová vlaštovka, jednoduché papírové letadlo

televizní pořad
 Vlaštovka (pořad), někdejší televizní pořad Československé televize ze 60. let 20. století, v 70. letech byl přejmenován na Pionýrská vlaštovka

jiný význam
 třída vlaštovka, jedna ze soutěžních tříd ve sportovním jachtingu
 
 sousloví první vlaštovka obvykle označuje nějakou událost nebo děj, které věští přicházející změnu

Podobná příjmení 
 Laštovka

Externí odkazy